Фаетон:
 Фаетон () — у грецькій міфології син Геліоса й океаніди Клімени.
 Фаетон, або планета Ольберса — назва гіпотетичної планети, яка нібито існувала раніше між Марсом і Юпітером, а потім розпалася і утворила пояс астероїдів.
  Фаетон — астероїд у Сонячній системі.
 Фаетон (Phaethon) — рід морських птахів.
 Фаетон — тип автомобільного кузова.
 Фаетон — легкий чотириколісний екіпаж з відкидним верхом.

Примітки

Посилання